«Every Little Thing» () — песня, написанная Полом Маккартни (авторство приписано Леннону и Маккартни) и вышедшая на четвёртом британском альбоме «Битлз» Beatles for Sale. В США песня вышла на альбоме Beatles VI.

История песни 
Песня была написана в августе 1964 года во время концертного тура группы по США. Маккартни надеялся, что песня будет выпущена в виде сингла, однако «она оказалась немного не тем, чем нужно» и была включена в альбом Beatles for Sale.

Запись песни 
Студийная работа над песней продолжалась два дня. 29 сентября 1964 года было записано четыре дубля, а на следующий день — ещё пять. Весьма вероятно, что Леннон и Маккартни исполняли вокальную партию одновременно на один и тот же микрофон.

 В записи участвовали:
 Джон Леннон — вокал, 12-струнная соло-гитара
 Пол Маккартни — вокал, бас-гитара, фортепиано
 Джордж Харрисон — акустическая ритм-гитара
 Ринго Старр — ударные, литавры

Оценки критикой 
Музыкальный критик Иэн Макдональд высоко оценил «эмоциональную глубину» песни и приводил её в качестве контр-аргумента в ответ на представление Маккартни как «несерьёзного автора». Музыкальный обозреватель Allmusic Ричи Антербергер тоже высоко оценил песню и её «заразительный припев».

Кавер-версии 
 В 1969 году группа Yes записала кавер-версию песни для своего дебютного альбома. Их версия отличается более плотным звучанием и длинным вступлением. Группа неоднократно исполняла свою версию вживую.
 В 1986 году кавер-версия была записана американской исполнительницей Лу Энн Бартон (Lou Ann Barton), песня была включена в мини-альбом Forbidden Tones.
 Уже в начале XXI века песня перепевалась словацким исполнителем Петером Липой и британским музыкантом Мартином Гордоном.

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 Видео со звучанием студийной версии песни 

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни Yes